Чемпионат мира по трековым велогонкам 2007 года прошёл с 29 марта по 1 апреля в Пальме (Испания).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины 

2007